Парламентские выборы в Сан-Марино проходили 13 сентября 1959 года.

Сан-Маринская христианско-демократическая партия осталась крупнейшей партией Генерального совета Сан-Марино, получив 27 из 60 мест, что позволило ей сформировать парламентское большинство с Сан-Маринской независимой демократической социалистической партией.

Результаты

См. также 
 Генеральный совет Сан-Марино

Примечания 

Сан-Марино
Выборы в Сан-Марино
1959 год в Сан-Марино
Сентябрь 1959 года
События 13 сентября